153 rok naszej ery
 153 rok przed naszą erą
 153 liczba naturalna
 galaktyka NGC 153
 planetoida (153) Hilda
 droga wojewódzka nr 153
 linia kolejowa nr 153
 Sonet 153 Williama Shakespeare’a
 granatnik Mk 153 SMAW
 amerykański okręt USS „Asphalt” (IX-153)